El nombre de monasterio de San Pablo puede aludir a alguno de los siguientes cenobios:

En España 
 Monasterio de San Pablo del Campo, en Barcelona.

En Grecia 
 Monasterio de San Pablo, ubicado en la parte occidental de la península del Monte Athos.